Frutilla puede referirse a:

 La planta y el fruto de las especies del género taxonómico Fragaria, como se les denomina en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador, y conocidos como «fresa» o «la frutilla del postre» en los demás países de habla española.
 Fragaria × ananassa, la «frutilla/fresa híbrida», el híbrido más cultivado.
 Una fruta pequeña.
 En Costa Rica, la triquina (Trichinella), un parásito.
 En Costa Rica, la triquinelosis, la enfermedad producida por la triquina.
 En Chile, la planta y el fruto de Rubus geoides.